Селекцио́нное — село в Алтайском крае России. Входит в городской округ город Славгород.

География 
Расположено в 5 км к юго-западу от центральной части города Славгорода, в 4 км западнее железнодорожной станции Славгород.

Население

Примечания 

Населённые пункты муниципального образования город Славгород